De Griekse voetbalclub AEK Athene speelt sinds 1963 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt AEK Athene

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 199.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Griekenland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

AEK Athene
AEK Athene